Zamieszki w Dżos (2008)
 Zamieszki w Dżos (2010)